CNJ, sigle composé des trois lettres C, N et J, peut désigner :

 Chœur national des jeunes, association française ;
 Chun Nan Jun, constructeur de camions chinois basé à Yanjiang, Ziyang, dans le Sichuan ;
 , dans le Queensland, en Australie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports